Aerosmith peut désigner :
 Aerosmith, un groupe américain de hard rock ;
 Aerosmith, le premier album studio du groupe de hard rock américain Aerosmith.

Voir aussi 
 Aerosmith: Quest for Fame, un jeu de rythme développé par Virtual Music Entertainment